Roland Garros in 1976 bij de vrouwen werd voor de 69e keer gehouden. De Britse Sue Barker won het toernooi door in de finale de Tsjecho-Slowaakse Renáta Tomanová met 6-2, 0-6 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.
  Sue Barker (winnares)
  Helga Masthoff (kwartfinale)
  Marita Redondo (derde ronde)
  Mima Jaušovec (tweede ronde)
  Lesley Hunt (eerste ronde)
  Delina Boshoff (tweede ronde)
  Gail Lovera (tweede ronde)
  Fiorella Bonicelli (tweede ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1976